Piątek [] ist polnischen Ursprungs und bedeutet Freitag.

Piątek ist der Familienname folgender Personen:
 Krzysztof Piątek (* 1995), polnischer Fußballspieler
 Marek Marian Piątek (* 1954), polnischer Ordensgeistlicher und Bischof
 Tomasz Piątek (* 1974), polnischer Schriftsteller und Publizist
 Zbigniew Piątek (* 1966), polnischer Radrennfahrer

Piątek steht als Ortsname für:
 Piątek, eine Stadt in Polen

Siehe auch:
 Piontek